Zu den Strecken des Fahrplanfelds 221 (Pontarlier/Buttes–Fleurier–Travers–Neuchâtel) siehe:

 Bahnstrecke Pontarlier–Neuchâtel (Pontarlier–Travers–Neuchâtel)
 Régional du Val-de-Travers (Buttes–Fleurier–Travers)

200…